Масовість — в обчислювальній техніці — властивість алгоритму забезпечувати розв'язання задачі з класу однотипних задач за умови будь-яких початкових даних
 Масовість — участь великої кількості людей
 Масовість — загальнодоступність
 Масовість — продукування будь-чого у великій кількості

Див. також 
 Масова культура

Джерела